Casper Terho – calciatore finlandese, attaccante
 Emma Terho – hockeista finlandese su ghiaccio
 Olga Terho – politica finlandese
 Sampo Terho – politico finlandese